Cinema
 Elephant (2003), filme de Gus van Sant
 Elephant (2020), teledocumentário da Disney

Música
 Elephant (álbum), de The White Stripes